Косарев, Олег:* Косарев, Олег Леонидович (род. 1966) — советский и российский преступник.
 Косарев, Олег (регбист) (род. 1988) — украинский регбист.